Die 1. Amateurliga Bayern 1972/73 war die 23. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss 
Der FC Augsburg wurde Bayerischer Amateurmeister und stieg in die Regionalliga Süd auf. Der ESV Ingolstadt nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1973 teil und scheiterte dort im Halbfinale an der SpVgg Bad Homburg (Hessen). Die Amateure vom 1. FC Nürnberg, der 1. FC Lichtenfels und der ASV 1860 Neumarkt mussten in die Landesliga absteigen. Aus den Landesligen kamen zur Saison 1973/74 die Amateure des FC Bayern München, der TSV Roth und der VfB Coburg als Aufsteiger sowie als Absteiger aus der Regionalliga der FC Wacker München.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1972/73 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1972/73 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1972/73 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1972/73
1972